Plaats in Indonesië
Sidong-Dong (Barumun Tengah), een plaats in het regentschap Padang Lawas van de provincie Noord-Sumatra
Sidong-Dong (Hulu Sihapas), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra

 Ook Sidongdong